Херефорд:

 Херефорд — город в Англии, центр графства Херефордшир.
 «Херефорд Юнайтед» — английский футбольный клуб из города Херефорд, существовавший с 1924 по 2014 год.
 «» — английский футбольный клуб из города Херефорд, основанный в 2014 году.
 Херефорд-энд-Вустер — бывшее неметропольное графство Англии.